Соли () — цистерианское аббатство около английской деревни  в Ланкашире (исторически — в ). В нём располагалась родовая усыпальница дома Перси.

История 
Аббатство было основано 6 января 1147 года Уильямом II де Перси как дочернее от . Его потомки покровительствовали аббатству, в нём располагалась родовая усыпальница дома Перси.

Аббатство было распущено в 1536 году королём Генрихом VIII во время секуляризации английских монастырей.

Руины аббатства открыты для посещения, они находятся под охраной комиссии «Английское наследие».

Галерея

Ссылки 
 

Аббатства Англии